Lakshmipur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Lakshmīpur, ort, Chittagong, 
 Lakshmipur (distrikt i Bangladesh), Chittagong, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar